Gaál Ferenc
 Gaál Ferenc (1860–1906) zeneszerző
 Gaál Ferenc (1927–2002) sportvezető, a Magyar Öttusa Szövetség főtitkára

Gál Ferenc
 Gál Ferenc (1915–1998) prépost, teológiai professzor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapító rektora
Gál Ferenc (1927–?) politikus
 Gál Ferenc (1934) labdarúgó (MTK)
 Gál Ferenc bélyegtervező
 Gál Ferenc (1957) történelem-média szakos gimnáziumi tanár, a Teleki Blanka Gimnázium igazgatója (2017–)
 Gál Ferenc (1961) költő
 Gál Ferenc (1968) evezős

Gáll Ferenc
 Gáll Ferenc (1912–1987) erdélyi magyar festőművész, szerkesztő